Серге́й Вита́льевич Голуби́цкий (; ) — советский и украинский фехтовальщик на рапирах, серебряный призёр Олимпийских игр 1992 года в составе Объединённой команды, пятикратный чемпион мира, чемпион Европы 1995 года, чемпион Универсиады 1993 года.

Биография
Принимал участие в Олимпийских играх 1996 и 2000 годов, где занял шестое место в индивидуальных соревнованиях и пятое в командных. Чемпион СССР 1991 года.

Занимался у тренера по фехтованию Михаила Золотарёва.

Женат на немецкой фехтовальщице Каролин Вуц, выступающей под фамилией мужа.

Дочь Сергея Голубицкого от первого брака - Елена, живет в Киеве, является совладелицей агентства по организации ивентов.

Примечания 

Фехтовальщики СССР
Фехтовальщики Украины
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1992 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1996 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы мира по фехтованию
Чемпионы Европы по фехтованию